Igor Aleksandrovič Kravčuk (), ruski hokejist, * 13. september 1966, Ufa, Rusija.

Kravčuk je v sovjetski ligi igral za kluba Salavat Julajev Ufa in CSKA Moskva, skupno je na 243-ih prvenstvenih tekmah dosegel šestnajst golov, v drugem delu kariere pa je igral v ligi NHL za klube Chicago Blackhawks, Edmonton Oilers, St. Louis Blues, Ottawa Senators, Calgary Flames in Florida Panthers. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na dveh Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil dve zlati medalji, in dveh Svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil po eno zlato in bronasto medaljo, za rusko reprezentanco pa je nastopil na dveh Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil po eno zlato in bronasto medaljo, in enem Svetovnem prvenstvu. Za obe reprezentanci je skupno nastopil na 190-ih tekmah, na katerih je dosegel 21 golov.

Pregled kariere 

|-
| Salavat Julajev Ufa
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 10
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 84
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Salavat Julajev Ufa
| Sovjetska 2. liga
| 84/85
|
| 50
| 3
| 2
| 5
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 85
|
| 7
| 0
| 3
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Salavat Julajev Ufa
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 21
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 86
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Salavat Julajev Ufa
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 22
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 87
|
| 5
| 0
| 4
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 48
| 1
| 8
| 9
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 88
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 22
| 3
| 4
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 48
| 1
| 3
| 4
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 1
| 4
| 5
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 41
| 6
| 5
| 11
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 1
| 3
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 91
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 91/92
|
| 30
| 3
| 8
| 11
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 3
| 2
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 91/92
|
| 18
| 1
| 8
| 9
| -3
| 4
|
| 18
| 2
| 6
| 8
| -2
| 8
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 92/93
|
| 38
| 6
| 9
| 15
| +11
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 92/93
|
| 17
| 4
| 8
| 12
| -8
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 93/94
|
| 81
| 12
| 38
| 50
| -12
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 94/95
|
| 36
| 7
| 11
| 18
| -15
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 95/96
|
| 26
| 4
| 4
| 8
| -13
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 95/96
|
| 40
| 3
| 12
| 15
| -6
| 24
|
| 10
| 1
| 5
| 6
| 0
| 4
|-
| Rusija
| Svetovni pokal
| 96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 96/97
|
| 82
| 4
| 24
| 28
| +7
| 35
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 97/98
|
| 81
| 8
| 27
| 35
| -19
| 8
|
| 11
| 2
| 3
| 5
| -2
| 4
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 98/99
|
| 79
| 4
| 21
| 25
| +14
| 32
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -5
| 0
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 99/00
|
| 64
| 6
| 12
| 18
| -5
| 20
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| -5
| 0
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 00/01
|
| 15
| 1
| 5
| 6
| +4
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 00/01
|
| 37
| 0
| 8
| 8
| -12
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 01/02
|
| 78
| 4
| 22
| 26
| +3
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 02
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 02/03
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| -3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1072
| bgcolor="#7FFF00" | 90
| bgcolor="#7FFF00" | 266
| bgcolor="#7FFF00" | 356
| bgcolor="#7FFF00" | -53
| bgcolor="#7FFF00" | 383
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 51
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | -15
| bgcolor="#7FFF00" | 18
|}

Glej tudi 
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Olimpijski tekmovalci za Rusijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Rusijo
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Rusijo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Chicago Blackhawks)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1991
Hokejisti Salavat Julajev Ufa
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti Chicago Blackhawks
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti St. Louis Blues
Hokejisti Ottawa Senators
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti Florida Panthers
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih